Суперкубок Бельгии по футболу 1995 () — 17-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1994/95 «Андерлехт» и финалист Кубка Бельгии 1994/95 «Брюгге». Встреча состоялась 2 августа 1995 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1995
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Брюгге»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1995 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 2 августа
Август 1995 года